Хафез () — арабське прізвище. Відомі носії:
 Амін Хафез — прем'єр-міністр Лівану
 Карім Хафез — єгипетський футболіст

Арабські прізвища